«Britney Jean» () — восьмий студійний альбом американської поп-співачки Брітні Спірс. В США вийшов 3 грудня 2013 року. Це перший альбом Спірс із лейблом RCA Records, опісля розпуску Jive Records. 16 вересня 2013 року було випущено перший сингл з альбому «Work Bitch».

Список композицій 

Примітки
 означає продюсера вокалу
 означає співпродюсера
 означає додаткового продюсера
 означає реміксера

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Музичні альбоми 2013
Альбоми Брітні Спірс
Альбоми RCA Records